Eva Demski (ur. 1944) – pisarka niemiecka
 Władysław Demski (1884-1940) – polski duchowny, błogosławiony